Barsov (Барсов) är ett ryskt efternamn som burits av bland andra:

Jelpidifor Barsov (1836–1917), rysk filolog och etnograf
Nikolaj Barsov (1839–1889), rysk historiker

Ryska efternamn